Mamert est un nom d'origine latine qui peut faire référence à :

 Mamert d'Auxerre (mort vers 462), abbé gallo-romain ;
 Mamert de Vienne (mort vers 475), évêque métropolitain gallo-romain de Vienne ;
 Mamert Coullion (1759-1819), homme politique français ;
 Mamert Patisson (mort en 1600), imprimeur français ;
 Claudien Mamert (mort vers 475), théologien et philosophe gallo-romain.

Notes

Voir aussi